Hounsfield ist der Name von 

 Sir Godfrey Hounsfield (1919–2004), englischer Elektrotechniker und Nobelpreisträger für Medizin, entscheidende Beiträge zur Entwicklung der Computertomographie (CT)
 Hounsfield-Skala (CT-Zahl), nach Sir Godfrey Hounsfield benannte Messgröße für die Röntgenabschwächung in der Computertomographie (CT)
 Hounsfield (New York), eine Stadt im US-Bundesstaat New York